Plusieurs stades portent un nom commercial dérivé de la compagnie Allianz :

 Allianz Arena, à Munich, Allemagne ;
 Allianz Field, à Saint Paul, Minnesota, États-Unis ;
 Allianz Parque, à São Paulo, Brésil ;
 Allianz Riviera, à Nice, France ;
 Allianz Stadion, à Vienne, Autriche ;
 Allianz Stadium ou Juventus Stadium, à Turin, Italie ;
 Allianz Stadium, nom du Sydney Football Stadium à Sydney, Australia, de 2012 à 2018.